Ладутько — белорусская фамилия.

 Ладутько, Иван Иванович (1916—2011) — Герой Советского Союза.
 Ладутько, Николай Александрович (род. 1959) — председатель Минского горисполкома.